Tame kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tame (kommun), Arauca, 
 Tame (ort), Arauca,